Vasikkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vasikkajärvet, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (11,8 ha)
Nälkä Vasikkajärvi, sjö i Gällivare kommun,  (10,2 ha)
Vasikkajärvet, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (9,88 ha)
Vasikkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743236-174600), sjö i Gällivare kommun, 
Vasikkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744635-173585), sjö i Gällivare kommun,

Finland
 Vasikkajärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn